de Gaay Fortman ist der Familienname folgender Personen:

 Bas de Gaay Fortman (* 1937), niederländischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker (ARP, PPR, GroenLinks)
 Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman (1911–1997), niederländischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker (ARP, CDA)